Vogelbeerbaum bezeichnet
 die Vogelbeere
 das erzgebirgische Lied Dar Vuglbärbaam